Trommeln steht für:

Das musizieren mit einer Trommel
Gleitschleifen